

Населені пункти та їхні частини

 Бонково — село в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бонково — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Бонково — частина села Стружа в гміні Пцим Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Бонково — осада в гміні Домброва-Біскупія Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бонково — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства
 Бонково — осада в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства
 Бонково — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки